Кавалерга́рды (от  «» +  «охрана») — гвардейская тяжёлая кавалерия Российской империи, созданная в XVIII веке путём реформирования особых воинских формирований, созданных для выполнения функции почётной охраны императрицы Екатерины I.

Оружие, экипировка и форма одежды представляли собой незначительно модифицированные кирасирские.

История кавалергардов 
В России кавалергарды впервые появились 30 марта 1724 года в виде подразделения почётной охраны императрицы Екатерины I, сформированного ко дню её коронования. Сам государь принял на себя звание их капитана; офицерами числились генералы и полковники, капралами — подполковники, а рядовые (60 чел.) выбраны были из самых рослых и представительных обер-офицеров. Этой конной роте Кавалергардов дана была особая нарядная форма, серебряные трубы и литавры. По окончании коронационных торжеств она была расформирована.

Императрица Екатерина I 30 апреля 1726 года восстановила «кавалергардию», приняв на себя звание её капитана, но в 1731 году кавалергардия вновь была расформирована.

При императрице Елизавете Петровне Кавалергардии вовсе не было, но при коронации и других придворных торжествах чины лейб-кампании надевали петровскую кавалергардскую форму.

Кавалергарды восстановлены были в 1762 году, исключительно из бывших лейб-кампанцев. Звание их шефов носили высшие сановники: рядовые (числом 60—64 чел.) полагались в чинах секунд-майоров, капитанов и поручиков, а с 1764 года, когда из них был образован «кавалергардский корпус» — в чинах поручиков, подпоручиков и прапорщиков. Они в течение всего царствования Екатерины II содержали внутренний караул во дворце, близ покоев Её Величества, в особой комнате, получившей название Кавалергардской.

Император Павел I расформировал этот корпус и учредил новый, в 1797 году упразднил его, а в 1799 году снова восстановил, причём ему было дано значение гвардии Павла I как великого магистра ордена св. Иоанна Иерусалимского. В нём полагалось 189 человек разных чинов из дворян, имевших знак Мальтийского креста.

11 января 1800 года кавалергардский корпус был переформирован в трёхэскадронный кавалергардский полк, который и вошёл в состав войск гвардии, на одинаковых правах с прочими гвардейскими полками и без сохранения привилегии комплектования только дворянами.

После реорганизации армии Александром I полк был переформирован в пять эскадронов. Штат полка от 1804 года включал в себя следующих строевых чинов: 1 шеф полка, 1 командир полка, 5 эскадронных командиров, 5 ротмистров, 5 штабс-ротмистров, 13 поручиков, 11 корнетов, 5 вахмистров, 10 эстандарт-юнкеров, 60 унтер-офицеров, 660 кавалергардов, 5 квартирмейстеров, 1 литаврщик, 1 штаб-трубач, 15 трубачей и др. — всего 991 человек. А каждый эскадрон делился на четыре взвода. Полк также имел собственный оркестр (25 музыкантов: 2 фагота, 4 валторны, 4 флейты, 2 медные трубы, 1 контрафагот, 1 тромбон, 2 серпиона, 1 треугольник, тарелки и бубен и др.).

Было почётным оказаться в числе людей, проведённых в залу за пост кавалергардов, которые в торжественные дни охраняли двери, откуда выходила императорская семья. Список этих лиц включал в себя всех придворных дам, людей, имеющих придворные чины и состоящих в придворных званиях, членов Государственного совета и Сената, статс-секретарей и почётных опекунов. В Положении о выходах при высочайшем дворе, о входе за кавалергардов, о представлении их императорским величествам, о приглашениях на балы и другие при дворе собрания и о старшинстве придворных чинов и званий было сказано «Выход за кавалергардов есть преимущество, коим пользуются придворные чины и дамы, а также высшие государственные сановники — собираться, во время больших при Высочайшем дворе выходов, в зале, ближайшей ко внутренним апартаментам, дабы иметь счастие первым встретить их императорские величества, с августейшей фамилией, при выходе в церковь и откланяться при обратном шествии. Подле сего зала ставится, в некоторых торжественных случаях, пикет Кавалергардского полка, отчего произошло и самое выражение: „вход за кавалергардов“».

Участие кавалергардов в Аустерлицком сражении 
Боевое крещение Кавалергардский полк принял 20 ноября 1805 года под Аустерлицем. В критический момент сражения, когда русская гвардия была прижата превосходящими силами французов к Раустицкому ручью, кавалергарды переправились через ручей по плотине, после чего первые три эскадрона развернулись вправо, сдерживая натиск противника, а четвёртый и пятый эскадроны атаковали лёгкую французскую кавалерию, осаждавшую Семеновский полк. 4-й эскадрон под командованием полковника князя Н. Г. Репнина-Волконского и 1-й взвод 1-го шефского эскадрона под командованием корнета Александра Альбрехта оказались в окружении. Вырваться сумели лишь 18 человек — остальные были убиты или попали в плен ранеными. Всего в бою полк потерял треть офицеров и 226 нижних чинов. За этот бой шеф полка генерал-лейтенант Ф. П. Уваров и командир полка генерал-майор Н. И. Депрерадович получили ордена Св. Георгия 3-й степени, полковник Н. Г. Репнин-Волконский — орден Св. Георгия 4-й степени, остальные эскадронные командиры, полковники А. Н. Авдулин, Н. В. Титов, С. И. Ушаков, А. Л. Давыдов, и адъютанты Уварова штабс-ротмистр П. И. Балабин и поручик А. И. Чернышёв — ордена Св. Владимира 4-й степени, все раненые офицеры — золотое оружие (шпаги), все остальные офицеры — Анненские кресты «За храбрость» на шпаги. Юнкера были произведены в офицеры.

Участие кавалергардов во Фридландском сражении 
2 (14) июня 1807 года под Фридландом состоялось ещё одно сражение, последнее в Войне четвёртой коалиции 1806—1807 годов. В нём полк снова отличился, атаковав в начале сражения корпус маршала Нея. Часть корпуса полегла в схватке под клинками кавалергардов и огнём русских батарей. Сражение знаменито тем, что за мужество и героизм, проявленные в нём русскими солдатами, они были награждены «Знаком отличия Военного ордена», прозванным впоследствии «Георгиевский крест», причём унтер-офицер Кавалергардского полка Егор Иванович Митрохин получил «Знак отличия Военного ордена» под номером 1.

Участие кавалергардов в Бородинском сражении 
В 1812 году полк под командованием полковника К. К. Левенвольде отличился под Бородино. Бригада генерал-майора И. Е. Шевича (Конный и Кавалергардский полки) вступила в сражение в критический момент, во время третьей атаки французов на батарею Раевского. Несмотря на гибель в самом начале боя полковника Левенвольде, кавалергарды атаковали кавалерию Груши и смяли её. В бою полк потерял 14 офицеров и 93 нижних чина. Оставшиеся в живых офицеры были награждены: В. В. Левашов — орденом Св. Георгия 4-й степени, М. С. Лунин, С. П. Ланской 1-й и К. В. Левашов — золотыми шпагами, все остальные — следующими по старшинству орденами, а 63 нижних чина — «Знаками отличия военного ордена».

Крымская война 
Во время Крымской войны в 1853—1855 годах полк располагался в Бяла-Подляска в связи со сосредоточением на западной границе Российской империи прусских и австрийских войск.

Юбилей полка 
100-летний юбилей полка был пышно отпразднован 11 января 1899 года. Были изготовлены памятная медаль и специальный жетон. Началось составление четырёхтомного издания биографий кавалергардов, куда в итоге вошли биографии офицеров, служивших в полку в 1724—1908 годах. В этот день в Михайловском манеже состоялся парад полка с вручением нового знамени, после чего был дан завтрак для офицеров в Аничковом дворце.

Первая мировая война 
В начале Первой мировой войны 1-я гвардейская кавалерийская дивизия, куда входил кавалергардский полк, вошла в состав Сводного кавалерийского корпуса под командованием генерал-лейтенанта Гусейн Хана Нахичеванского, составлявшего правую группу армейской конницы 1-й армии. Первый бой полк принял 6 (19) августа 1914 года у деревни Каушен перед Гумбинненским сражением. Только в бою у Каушена и Краупишкена Кавалергардский и Лейб-гвардии Конный полк потеряли убитыми и ранеными более половины наличных офицеров. Общие потери составили около 380 человек. Немцы потеряли 1200 человек.
 В бою у Каушена было убито шесть офицеров Кавалергардского полка.

29 августа 1914 года в качестве возмездия за убийство офицера-кавалергарда 65 жителей села Абшваген были расстреляны кавалергардами.

В конце 1914 года полк вошёл в состав Сводной кавалерийской дивизии генерала Скоропадского, участвовал в боях в Августовских лесах,

Затем, до 1916 года, полк участвовал в боевых действиях на различных фронтах. Кавалергардов обучали окапыванию, перебежкам, переползанию. В июле 1916 года полк принял участие в Брусиловском прорыве. Это было его последнее боевое задание, затем он был отведён в тыл.

С марта 1917 года Кавалергардский полк получил задачу охранять железнодорожные станции Шепетовка и Казатин и задерживать дезертиров. 30 августа в Сарнах и Казатине, где стояли дивизионы кавалергардов, прошли митинги, участники которых постановили «выразить недоверие всему офицерскому составу». Комиссар Особой армии приказал: «Ввиду острого недоверия солдат к командному составу все офицеры, находящиеся к 1 сентября в строю, должны покинуть полк для замены их более демократичными». К 1 ноября в Кавалергардском полку осталось всего лишь четыре офицера. 3 ноября, к ним прибыл новый командир полка, полковник Абрамов из 8-го драгунского Астраханского полка, который привёз офицерам предписание убыть в Киев. Кавалергардский полк был расформирован в ноябре 1917 года.

Участие в Белом движении и эмиграция 
Офицеры Кавалергардского полка осенью 1918 года служили, в основном, в Черкесской конной дивизии. С конца октября 1918 года кавалергарды составили взвод (с января 1919 года — эскадрон) команды конных разведчиков Сводно-гвардейского полка. С 24 марта 1919 года эскадрон полка (18 офицеров) под командованием ротмистра Д. В. Коссиковского, а затем дивизион входил в состав Сводного полка гвардейской кирасирской дивизии (с 19 июня — 1-го Гвардейского Сводно-кирасирского полка), где в июле кавалергарды были представлены двумя эскадронами. Третий эскадрон, сформированный в Лубнах, присоединился к полку в декабре 1919 года. С 15 декабря 1919 года эскадрон полка входил в Сводно-гвардейский кавалерийский полк 1-й кавалерийской дивизии и Сводную кавалерийскую бригаду, а по прибытии в Крым с 1 мая 1920 года стал 1-м эскадроном Гвардейского кавалерийского полка. Полк потерял в Белом движении 16 офицеров (7 расстреляны, 5 убиты и 4 умерло от болезней).

Полковое объединение в эмиграции — «Кавалергардская семья», на 1951 год насчитывало 59 человек. В 1938—1968 годы издавало на ротаторе ежегодный журнал «Вестник кавалергардской семьи».

Внешний вид 
Нижние чины полка комплектовались из высоких голубоглазых и сероглазых безбородых блондинов.

Общая полковая масть коней — гнедая. Масти различались по эскадронам: 1-й эскадрон — светло-гнедые без отметин, 2-й эскадрон — гнедые с отметинами, 3-й эскадрон — гнедые без отметин, 4-й эскадрон — темно-гнедые без отметин. Расцветка флюгера — белый с красным.
…полк своим видом воскрешал в памяти давно отжившие времена эпохи Александра I и Николая I, выступая в белых мундирах-колетах, а в зимнее время — в шинелях, поверх которых надевались медные блестящие кирасы, при палашах и гремящих стальных ножнах и в медных касках, на которые навинчивались острые шишаки или, в особых случаях, посеребренные двуглавые орлы. Орлы эти у солдат назывались почему-то «голубками». Седла покрывались большими красными вальтрапами, обшитыми серебряным галуном. Первая шеренга — с пиками и флюгерами. 
Обыкновенной же походной формой были у нас чёрные однобортные вицмундиры и фуражки, а вооружение — общее для всей кавалерии: шашки и винтовки. 
Но этим, впрочем, дело не ограничивалось, так как для почётных караулов во дворце кавалергардам и конной гвардии была присвоена так называемая дворцовая парадная форма. Поверх мундира надевалась кираса из красного сукна, а на ноги — белые замшевые лосины, которые можно было натягивать только в мокром виде, и средневековые ботфорты. 
Наконец, для офицеров этих первых двух кавалерийских полков существовала ещё так называемая бальная форма, надевавшаяся два-три раза в год на дворцовые балы. Если к этому прибавить николаевскую шинель с пелериной и бобровым воротником, то можно понять, как дорог был гардероб гвардейского кавалерийского офицера. Большинство старалось перед выпуском дать заказы разным портным: так называемые первые номера мундиров — дорогим портным, а вторые и третьи — портным подешевле. Непосильные для офицеров затраты на обмундирование вызвали создание кооперативного гвардейского экономического общества с собственными мастерскими. Подобные же экономические общества появились впоследствии при всех крупных гарнизонах. 
К расходам по обмундированию присоединялись затраты на приобретение верховых лошадей. В гвардейской кавалерии каждый офицер, выходя в полк, должен был представить двух собственных коней, соответствующих требованиям строевой службы: в армейской кавалерии офицер имел одну собственную лошадь, а другую — казённую.

Форма одежды

1914 год 
Форма одежды — Общекирасирская:
 мундир (парадный) — белый колет, фуражка — тулья белая, выпушка, околыш — алые, каска, кираса, лядунка (офицеры);
 мундир праздничный (офицерский), вальтрап, выпушка, лампас — алые, воротник, обшлага — светло-синие, каска;
 мундир (повседневный), погоны — чёрные, обшивка — оранжевый (нижние чины), обшивка, эполеты, металлический прибор — серебряный (офицеры).

Дворцовая форма — колет, лосины, ботфорты, алый супервест с Андреевской звездой и светло-синей отделкой, каска, лядунка (офицеры).

Флюгер 
Флюгер:
 Цвета: Средний треугольник — белый, верхний треугольник — алый, нижний треугольник — алый.

Знаки отличия 
 Георгиевский штандарт с Андреевской юбилейной лентой и надписями: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года» и «1799—1899». Первая надпись пожалована 13 апреля 1813 года за отличие в Бородинском сражении, вторая — 11 января 1899 года (Выс. гр. от 19.03.1826 г., Выс. пр. от 11.01.1899).
 15 Георгиевских труб с надписью: «Кавалергардского полка». Пожалованы 30 августа 1814 года за отличия в кампаниях 1813—1814 годов (Выс. гр. от 19.03.1826 г.).
 Серебряные литавры, принадлежавшие Кавалергардии 1724 года. Пожалованы 21 апреля 1849 года.

Знаки различия

Другие знаки различия

Капитаны

Шефы

Командиры полка 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира)

Известные кавалергарды 
См. :Категория:Кавалергарды

Адреса 
Манеж и казармы Кавалергардского полка, украшенные изваяниями Марса и Беллоны, были построены на Шпалерной улице (д. 41 и 43) в 1800—1806 годах по проекту архитектора Луиджи Руска.

Примечания

Литература 
 Краткая история Кавалергардского Её Императорского Величества полка. — СПб.: Военная Типография, 1832.
 История кавалергардов и Кавалергардского Её Величества полка с 1724 по 1-е июля 1851 года: С прил. — СПб.: Военная типография, 1851—1852. 
 Кавалергарды. Полки русской армии. — М., 1997.
 Век кавалергардов. Документальный фильм. 10 серий. Россия, 2002.
 Сборник биографий кавалергардов (ред. С. А. Панчулидзев). — М: 2001—2008. В 4-х томах. Репринт издания 1901 г.
 В. Н. Звегинцов. Кавалергарды в великую и гражданскую войну 1914—1920 год — Танаис, Париж. 1966.
 В. Н. Звегинцов. Кавалергарды в великую и гражданскую войну. 1914—1920. Часть 2.
 В. Н. Звегинцов. Кавалергарды в великую и гражданскую войну. 1914—1920. Части 3 и 4.
 Вестник кавалергардской семьи 0-2 (1938—1939), 1951—1961.
 Вестник кавалергардской семьи 1962—1974.
 История кавалергардов и Кавалергардского её величества полка с 1724 по 1 июля 1851 года. — Репринтное издание 1851 г. — СПб.: Альфарет, 2008.

Ссылки 

 Кавалергарды .
 
 История кавалергардского полка 
 Подмазо А. А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии (1796—1855) 
 Форма (1910) 
 Мундирное платье Екатерины II по форме Кавалергардского корпуса 
 Александр I в вицмундире Кавалергардского полка
 Форма офицерская Кавалергардского Ея Величества Государыни Имп. Марии Федоровны полка, принадлежавшая имп. Николаю II (1900—1910) 
 Висковатов. ГЕНЕРАЛ Кавалергардского полка, 1815—1825. Унтер-офицер Кавалергардского полка, 1818—1820 .

 

Гвардейские полки Российской империи
Кирасирские полки Российской империи